Hönehaus bezeichnete folgende römischen Limeskastelle:

 Kleinkastell Hönehaus, Kastell des Obergermanisch-Raetischen Limes bei Hettingen, Gemeinde Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg. 
 Hönehaus, auch Höhnehaus, andere Bezeichnung des Kleinkastells Robern, Kastell am Neckar-Odenwald-Limes bei Robern, Gemeinde Fahrenbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg.

Siehe auch:
 Hainhaus